Гран-при Бельгии 1950 года — пятый этап сезона Формулы-1 1950 года, прошедший 16—18 июня 1950 года на автодроме Спа-Франкоршам в Бельгии. На этот раз во внутренние разборки гонщиков Альфа-Ромео вмешались не только гонщики Феррари, но также и гонщики на Тальбо-Лаго. Победа досталась Фанхио, вторым стал Фаджоли, а вот Фарина из-за проблем с трансмиссией стал только четвёртым, позволив Розье второй раз подряд попасть на подиум. Аскари смог добраться только до пятого места.


Перед Гран-при 
С начала чемпионата прошло всего лишь пять недель, и команды начали не выдерживать такого бешеного темпа. В результате на гонку заявилось всего лишь 14 гонщиков. Заводская команда «Альфа-Ромео» сохранила состав, «Феррари» лишилась Соммера, решившего выступать на личном «Тальбо-Лаго», отсутствовал и частник Уайтхед. На место травмированного Мартена заводская «Тальбо-Лаго» пригласила Этанселена, остальные гонщики заявили три частных «Тальбо-Лаго» и по одной «Альте» и «Мазерати».

Квалификация 
В квалификации подобно предыдущим гонкам, трое гонщиков «Альфа-Ромео» показали результаты существенно лучше других гонщиков — быстрейший из остальных проиграл им целых 10 секунд. При этом внутри самой команды Фанхио и Фарина показали абсолютно одинаковые результаты, а Фаджоли сам по себе проиграл этой паре достаточно много — 4 секунды. В «Феррари» Аскари выступил значительно хуже напарника, проиграв ему 5 секунд на круге, а лучшим из «Тальбо» стал, как ни странно, частник Соммер.

Гонка 
Гонка началась примерно так же, как и предыдущие — три «Альфетты» ушли вперед, а за ними боролись между собой Аскари, Виллорези и Соммер. После пит-стопа троицы лидеров Соммер неожиданно для себя оказался лидером, но не надолго — не выдержал двигатель. Лидерство перешло к Аскари, но после пит-стопа пары «Феррари» вперед снова вышли «Альфа-Ромео». На последних кругах у Фарины случились проблемы с трансмиссией, и после очередного пит-стопа он пропустил вперед как Фаджоли, так и Розье. Аскари и Виллорези отстали на круг и на два соответственно, остальные отстали ещё больше.

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 
Фаджоли за счет третьего в сезоне и второго подряд второго места немного приблизился к Фарине, но Фанхио за счет второй в сезоне победы приблизился к своим напарникам практически вплотную. Фаджоли он уступал всего одно очко, Фарине — пять. Второй подряд финиш на подиуме вывел Розье на четвёртое место в чемпионате.

 Примечание: Указаны только пять первых позиций. В зачет чемпионата шли только 4 лучших результата каждого гонщика.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Бельгии